Róbert Lakatos ist der Name folgender Personen:

* Robert Lakatos (Filmschaffender) (* 1968), ungarischer Filmregisseur
 Róbert Lakatos (Bratschist) (* 1973), ungarischer Folkmusiker
 Róbert Szakcsi Lakatos (* 1975), ungarischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Roby Lakatos